Türksat – azienda di telecomunicazioni turca
Türksat – serie di satelliti di telecomunicazioni turchi